Osoby o tym nazwisku:
 Pleun Strik – piłkarz holenderski
 Tineke Strik – holenderska polityk, urzędniczka, wykładowczyni akademicka i samorządowiec